Il singolare del Milan Indoor 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo e ha battuto in finale Petr Korda 6-2, 3-6, 6-3 .

Teste di serie

  Michael Stich (secondo turno)
  Sergi Bruguera (semifinali)
  Goran Ivanišević (quarti)
  Cédric Pioline (quarti)

 Boris Becker (campione) 
 Petr Korda (finale) 
 Marc Rosset (primo turno) 
 Karel Nováček (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1994
ATP Tour 1994